BT – seria czołgów
 BT-1 - amerykański bombowiec nurkujący
 Bhutan (kod ISO 3166-1: BT) – państwo azjatyckie
 Brian Transeau (pseudonim: BT) – muzyk
 British Telecom – operator telekomunikacyjny
 Bluetooth – standard komunikacji bezprzewodowej
 BitTorrent – protokół peer-to-peer służący wymianie plików
 drzewo binarne (ang. binary tree) – struktura danych w postaci drzewa
 Biblia Tysiąclecia – polski przekład Biblii
 Bacillus thuringiensis – bakteria produkująca środki owadobójcze, której geny używane są w GMO
 Kukurydza Bt – transgeniczna kukurydza z genami Bacillus thuringiensis